

Mechanisme en toepassing
 Kruk (mechanisme), een onderdeel van een machine die bewegingen overbrengt
 Deurkruk, toepassing als raam- of deursluiting
 Een krukas, krukmechanisme verbonden met een as als onderdeel van de meeste verbrandingsmotoren.

Ander voorwerp
 Kruk (hulpmiddel), een hulpmiddel voor mensen die slecht ter been zijn, zoals bij een gebroken been
 Kruk (meubel), een stoel zonder leuningen
 Een tapkrukje, een hulpmiddel bij het tappen van schroefdraad.

Overig
Kruk (heraldiek): een T-vormige figuur die los of als patroon voorkomt; zie ook krukkenkruis
 Aanduiding voor een onhandig iemand.